Тирасия может означать:

 Тирасия — греческий остров в Эгейском море.
 Тирасия (деревня) — деревня в Греции.